Werkzoll steht für:
 Verktum, ein altes schwedisches Längenmaß 
 Werkzoll, eine Nürnberger Maßeinheit
 Werkzoll, eine ehemalige Abgabe für Handelsschiffe zur Unterhaltung des Wehrturmes (Werk) auf der Insel Neuwerk
 Werkzoll (Architektur), in der Architektur eine dünne, stehengelassene Materialschicht, die dem Schutz eines Werkstücks insbesondere für den Transport dient und normalerweise unmittelbar vor oder nach dem Versetzen abgearbeitet wird